O Hilal Al-Quds Club () é um clube de futebol palestino com sede em Jerusalém. Fundado em 1972, o clube participa da Liga da Cisjordânia.

Títulos 
Liga da Cisjordânia
 Campeão (4): 2011–12, 2016–17, 2017–18 e 2018–19

 Copa da Palestina
 Campeão (1): 2017–18

 Copa da Cisjordânia
 Campeão (3): 2010–11, 2013–14 e 2017–18

Ligações externas 
Perfil do clube no Soccerway

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1972